La Route nationale 49 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 49 en Belgique
 Route nationale 49 en Estonie
 Route nationale 49 en France métropolitaine
 Route nationale 49a en France métropolitaine
 Route nationale 49 en Italie
 Route nationale I/49 en Slovaquie

Voir aussi